Buscando la Luz ist eine Monumentalplastik von Eduardo Chillida. Das aus drei Trichtern bestehende Eisenwerk wurde 1997 angefertigt und gilt als die letzte Großplastik des baskischen Bildhauers; sie wurde 2002 anlässlich der Eröffnung der Pinakothek der Moderne im Kunstareal in München im Stadtteil Maxvorstadt aufgestellt.

Weblinks 

Kunstwerk im öffentlichen Raum in München
Bauwerk in der Maxvorstadt
Skulpturenpark Pinakothek
Skulptur (2002)
Eisenskulptur
Skulptur in München